Lupin (sèrie), sèrie de Netflix (2021)
 Lupin III, sèrie de manga (1967)
 Lupin III: The First, pel·lícula en 3D del 2019
 Arsène Lupin, personatge de ficció en les novel·les de Maurice Leblanc
 Arsène Lupin (pel·lícula), pel·lícula del 2004